Aţ Ţayyibah (arabiska: الطيبة) är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Ma'an, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Aţ Ţayyibah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aţ Ţayyibah är lite bergig, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Aţ Ţayyibah. Runt Aţ Ţayyibah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Petra,  km norr om Aţ Ţayyibah. Trakten runt Aţ Ţayyibah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ma'an (guvernement)